Francesco Domeneghini ist der Name folgender Personen:

* Francesco Domeneghini, italienischer Name von Frangiskos Domeneginis (1809–1874), griechischer Komponist und Politiker
 Francesco Domeneghini (Maler) (1860–1950), italienischer Maler